George Pollock () a fost un regizor de film britanic, cunoscut mai ales pentru faptul că a adus-o pentru prima dată pe celebra Miss Marple (inventată de Agatha Christie) pe marele ecran, cu Margaret Rutherford în rolul principal.

Filmografie

Regizor
 Stranger in Town (1957)
 Rooney (1958)
 Sally's Irish Rogue (1958)
 Nu panicați băieți (1959)
 Broth of a Boy (1959)
 And the Same to You (1960)
 Crimă a spus ea sau Verdict: Crimă! (1961)
 Village of Daughters (1962)
 Kill or Cure (1962)
 Crimă la galop sau Crimă la Gallop (1963)
 Crimă în culise sau Crimă din cea mai josnică (1964)
 Crimă pe mare (1964)
 Zece negri mititei (1965)

Note

Legături externe
 

Nașteri în 1907
Decese în 1979
Regizori de film britanici
Oameni din Leicester